Internodium steht für:
 Internodium (Botanik), blattlose Abschnitte der Sprossachse zwischen zwei Knoten 
 Internodium (Neurobiologie), Abschnitte des Axons zwischen zwei Schnürringen